Le terme Comanche peut désigner :

 la Nation Comanche, un groupe amérindien.
 le comanche est leur langue, de la famille uto-aztèque.

Art 

 Comanche, une série de jeux vidéo de simulation de vol avec des hélicoptères de guerre ;
 Comanche, un film américain réalisé par George Sherman en 1956 ;
 Comanche, un film américain réalisé par Burt Kennedy en 2000 ;
 Comanche, une bande dessinée publiée par les éditions Dargaud.

Toponyme 

 Comanche, ville située en Oklahoma ;
 Comanche, ville située dans le Texas

Autres 
 Comanche, side-car créé par Side-Bike en 1989 ;
 RAH-66 Comanche, hélicoptère militaire ;
 Comanche, un voilier de la classe maxi-yacht ayant remporté la course Sydney-Hobart en 2015 et 2017 ;
 Comanche, un voilier de compétition américain, un maxi monocoque, détenteur depuis  du record de la traversée de l'Atlantique Nord d'ouest en est, en 5 j 14 h 21 min.
 la G&L Comanche, une guitare électrique fabriquée par Georges Fullerton et Léo Fender.